Сергу́нин — русская фамилия. Женская форма Сергунина.

Известные носители 
 Сергунин, Алексей Евгеньевич (род. 1983) — российский журналист.
 Сергунин, Иван Иванович (1916—1998) — Герой Советского Союза.
 Сергунин, Юрий Николаевич — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант. 
 Сергунин, Яков Александрович (1954—2004) — российский государственный деятель, вице-премьер Чечни (2001—2002).
 Сергунин, Алексей Юрьевич (род. 1988) — российский композитор, пианист.
 Сергунина, Наталья Алексеевна (род. 1978) — заместитель мэра Москвы.

См. также 
 Сергун